Котелов (Котелова) — фамилия.
 Котелов, Иван Петрович (1820-е — после 1890) — архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Котелов, Константин Иванович (1863—1919) — российский физик, метеоролог, педагог.

 Котелова, Юлия Владимировна (1903—1980) — советский учёный-психолог.

См. также 
 Коптелов
 Котегов